Selinunt, antiga ciutat grega de la costa sud de Sicília.
 Selinunt, nom del riu que passava per la ciutat.
 Selinunt, antiga ciutat grega de la costa de Cilícia.
 Selinunt, nom del riu que passava per la ciutat.
 Selinunt, antiga ciutat grega del nord de Lacònia.
 Selinunt, riu de l'antiga Grècia de la regió de Trifília (Èlida) de localització desconeguda.
 Selinunt, riu de Grècia de la regió d'Acaia que desemboca prop de la ciutat d'Egi.
 Selinunt o Selí, rei d'Acaia segons la mitologia grega, segurament epònim del riu.